Ріша́р — французьке ім’я та прізвище єдиного походження з сучасним англійським іменем Річард та німецьким Ріхард.

Ім’я
 (нар. 1953) — французький кіноактор.
 (1938—2015) — французький співак єгипетського походження.
 (?–1196) — італо-норманський барон, граф Ачерра, очільник війська Сициліанського королевства за Вільгельма II і Танкреда.
Рішар Беррі (нар. 1950) — французький актор, режисер, сценарист. 
 (нар. 1969) — французький шосейний велогонщик.
Рішар Боренже (нар. 1941) — французький актор театру та кіно.
Рішар Гальяно (нар. 1950) — французький композитор і виконавець.
Рішар Гаске (нар. 1986) — французький тенісист.
 (1806–1835) — французький ботанік.
Рішар Мік (1728–1794) — французький архітектор, представник неокласицизму.
Рішар Рацімандрава (1931–1975) — президент Мадагаскару (1975).
 (1201 – 1259/1260) — французький священик, поет, лікар.
Рішар Сен-Вікторський (?–1173) — французький філософ і теолог шотландського походження.
Жан-Рішар Блок (1884–1947) — французький письменник-комуніст.
 (1657–1726) — французький композитор епохи бароко, органіст.

Прізвище 
 Анрі Рішар (нар.1936) — канадський хокеїст.
 Антуан Рішар (нар.1960) — французький легкоатлет, олімпійський медаліст.
  (1794—1852) — французький ботаник, лікар і мінеролог.
  (нар. 1927) — французький кінооператор.
  (1931—2002) — французький актор.
 Жак Рішар (1952—2002) — канадський хокеїст.
  (нар. 1954) — французький актор, режисер, сценарист і продюсер.
  (1922—2019) — французький історик літератури.
 Жюль Рішар (1862—1956) — французький математик.
  (1832—1890) — російська і французька балерина.
 Луї Клод Рішар (1754—1821) — французький ботанік.
 Марсель Рішар (1907—1976) — французький палеограф, священик.
 Марта Рішар (1889—1982) — французька шпигунка часів Першої світової війни.
 Моріс Рішар (1921–27) — канадський хокеїст.
  (нар. 1964) — швейцарський велосипедист, чемпіон світу з велокросу 1988 року, олімпійський чемпіон 1996 року.
 П'єр Рішар (нар. 1934) — французький актор і режисер.
 П'єр Рішар-Вільм (1895—1983) — францзький актор.
  — французький авіаконструктор, спеціаліст з гідропланів.
 Сипрієн Рішар (нар. 1979) — французький гірськолижник, чемпіон світу.
 Фермін Рішар (нар. 1947) — французька кіноактриса.
 Філіпп Рішар (1891—1973) — французький актор.
  (1777—1852) — французький маляр, представник ліонськой школи.
  (1819—1908) — архієпископ Парижа, кардінал.
  (1711—1794) — французький богослов, історик.

Див. також
 — місто в Сенегалі.
Трофей Моріса Рішара
Капітан Рішар (роман) — роман А. Дюма.
Культура Пе-Рішар — археологічна культура епохи неоліта.

Французькі імена
Французькі прізвища